Il Minhiriath è una regione di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. Situata nell'Eriador, nella parte settentrionale della Terra di Mezzo, il suo significato in Sindarin significa [Terra] tra due fiumi (l'equivalente elfico di Mesopotamia). Il Minhiriath, a nord, non ha confini ben definiti, mentre ad est è delimitato dal fiume Brandivino, a sud dal fiume Gwathló e ad ovest dal Grande Mare. Costituisce la parte più meridionale di Cardolan.

Gli abitanti originari del Minhiriath erano discendenti di quegli stessi Edain progenitori dei númenóreani, in particolare di quelli della Casa di Hador che mai avevano varcato i monti, o erano discendenti di quelli della casa di Haleth che ne erano tornati indietro dopo la morte di Haleth.

Quando, dopo il VII secolo della Seconda Era, i Re di Númenor (iniziando da Tar-Aldarion) cominciarono la deforestazione su larga scala della regione, a causa del bisogno di legname per la costruzione delle navi, gli abitanti del Minhiriath si ribellarono e furono in risposta largamente sterminati e perseguitati. Solo quelli che, fuggiti, si erano rifugiati nelle foreste di Eryn Vorn sopravvissero.

In seguito tuttavia, dopo l'Akallabeth i Dunedain superstiti che si insediarono in quella regione si mescolarono largamente coi nativi del Minhiriath (data l'affinità culturale e linguistica derivata dalla comune discendenza dagli Edain della Prima Era) detti cardolani, tanto che all'epoca della Scissione di Arnor, la maggioranza dei Dunedain erano di sangue misto.

Dal 3320 S.E., il Minhiriath divenne formalmente parte del nuovo regno di Arnor, col nome di Cardolan; vi sorgevano numerosi borghi e villaggi dei Dunedain e dei cardolani, che con l'andare del tempo, come detto precedentemente, si mescolarono pacificamente; le città principali erano Minas Girithlin e Tharbad, nonché il borgo di Thalion nel centro delle sue praterie, sul Verdecammino.
Nell'861 T.E., la regione fu rivendicata dal secondogenito di Eärendur re di Arnor, e quindi fu creato il regno indipendente del Cardolan, uno dei tre stati nati dallo smembramento di Arnor; in questo arco di tempo la regione conobbe un notevole sviluppo e benessere, raggiungendo il culmine nel XVII secolo della Terza Era, ma la devastazione di questo da parte delle forze del Re degli Stregoni di Angmar nel 1409 della stessa era causò il quasi totale spopolamento del territorio, per morte o per fuga degli abitanti verso Sud e Nord. Inoltre l'esplosione della Grande Epidemia del 1636 T.E. diede il colpo di grazia ai pochi Dunedain rimasti.

Dopo la Guerra dell'Anello, anche il Minhiriath fu compreso nei territori dei Regno Riunito, sotto la corona di Re Elessar, e tornò lentamente a ripopolarsi.

Voci correlate 
 Cardolan
 Tharbad
 Minas Girithlin

Regioni della Terra di Mezzo